WA poate fi:
 Australia de Vest, abreviere pentru statul australian
 KLM Cityhopper, codul IATA al companiei aeriane din Olanda
 Namibia, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Washington, codul poștal al acestui stat SUA
 Western Arms, companie japoneză ce produce arme false pentru a practica exerciții complexe care simulează atacuri militare, ansamblu sau sport

Wa poate fi:
 Wa (Ghana), oraș în Ghana
 Wa, vechi nume chinezesc al Japoniei
 Wa sau Va, grup etnic în Birmania și China (appx. 1,2 milioane de persoane)
 Wa (stat), stat nerecunoscut internațional în Birmania 

wa poate fi:
 Limba valonă, codul ISO 639-1
 wa, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (わ în hiragana sau ワ în katakana)
 wa (วา), unitate de măsură thailandeză a lungimii (1 wa = 2 metri)
 wa, (和 însemnând "armonie"), concept japonez de a respecta consensul în loc de a impune ceva bazat pe competiție

Legături externe 
 
  „WA” la acronymfinder.com